Флаг Республики Абхазия () — один из символов частично признанной Республики Абхазия.

Описание 
Государственный флаг Республики Абхазия является официальным государственным символом Республики Абхазия. Представляет собой прямоугольное полотнище. По его длине расположены семь чередующихся равных по ширине полос зелёного и белого цветов, из них четыре зелёных и три белых. Полосы начинаются с верхнего ряда, первая полоса зелёного цвета. В верхнем углу у древка флага расположен прямоугольник пурпурного цвета размером 0,38 длины флага и шириной в три полосы. В центре пурпурного прямоугольника вертикально расположена открытая ладонь правой руки белого цвета. Над ладонью полукругом расположены семь пятиконечных звёзд белого цвета. Отношение длины флага к его ширине 2:1.

Зелёный цвет символизирует молодость, белый — духовность, красный символизирует жизнь, а семь звёзд — Семь исторических областей где проживали абхазы, семь районов. Раскрытая белая ладонь на красном фоне — символ Абхазской государственности периода Абхазского царства.
Флаг был создан по мотивам флага Республики Горцев Северного Кавказа (1918), куда входила Абхазия. 
Согласно официальной версии, чередование зелёных и белых полос на флаге Горской республики - символ веротерпимости кавказских народов, где ислам (зелёный цвет) мирно сосуществовал с христианством (белый цвет). Абхазия, как древняя христианская страна, была представлена на флаге Горской республики белой полосой. 
Семь пятиконечных звёзд над ладонью — это семь основных районов исторической Абхазии: Садзен (Джигетия), Бзып, Гумаа, Абжьыуаа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.

История 
23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия.
Первый экземпляр флага был сшит работницей сухумской фабрики «Дом мод» Ардой Аршания-Ардзинба втайне от коллег, большинство из которых были грузинской национальности и негативно относились к кампании утверждения абхазской государственной символики.
В настоящее время первый экземпляр флага хранится в музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме.

См. также 

 Флаги Абхазии
 Флаг абазин
 Флаг Абхазской ССР
 Флаг Аджарии
 Герб Республики Абхазия

Примечания

Ссылки 
 Конституционный закон Республики Абхазия «О Государственном флаге Республики Абхазия»
 Флаги Абхазии
 ВААК: Открытая миру ладонь - Государственные символы абхазов и абазин

Абхазия
Абхазия
Флаг
Флаги с изображением руки
Флаги с изображением пятиконечных звёзд